politionele provocatie, een praktijk waarbij de politie aanleiding geeft tot het plegen van een misdrijf
 uitlokking (strafverminderingsgrond), een grond voor strafvermindering of strafverminderende verschoning
 uitlokking (deelneming), een vorm van strafbare deelneming
 provocatie (gedrag), een vorm van gedraging bedoeld om een veelal negatieve reactie uit te lokken

Zie ook 
 agent-provocateur
 lokobject
 valse vlag